

Литвиново — селище, Щолковський міський округ, Московська область
 Литвиново — селище, Яшкинський округ, Кемеровська область
 Литвиново — присілок, Яшкинський округ, Кемеровська область